Голек може бити:

 Голек (Кршко), насељено мјесто у општини Кршко, Република Словенија
 Голек (Чрномељ), насељено мјесто у општини Чрномељ, Република Словенија
 Голек при Виници, насељено мјесто у општини Чрномељ, Република Словенија